Mabel (Florida)
Mabel (Kentucky)
Mabel (Minnesota)
Mabel (Missouri)
Mabel (Oregon)